John Wright peut désigner :
 John Wright (1954-), joueur néo-zélandais et entraîneur de cricket ;
 John Wright (1948-), ancien joueur canadien de hockey sur glace ;
 John Wright, inventeur de la galvanoplastie en 1840 ;
 John Wright, député néo-zélandais, 1996–2002 ;
  (1960-), manager musical américain ;
 John C. Wright (1961-), écrivain américain ;
 John Lloyd Wright (1892-1972), architecte et inventeur américain ;
 John Joseph Wright (1909-1979), évêque américain ;
 John Vines Wright, membre du congrès et juge d'état ;
 John Crafts Wright, membre du congrès pour l'Ohio ;
 John Wright, batteur du groupe Nomeansno ;
 John Wright, monteur qui gagna un Oscar ;
 John Wright, coconspirateur de Guy Fawkes ;
 John Wright, poète anglais ;
 John "Rookie" Wright, joueur américain de handball ;
 John Wright, ministre de l'Église évangélique chrétienne ;
 John Wright, footballeur international anglais ;
 John Wright, (1939-2013) musicien et chercheur anglais ;
 John Wright (1934–2017), pianiste de jazz américain ;
 John Wright (1910-?), joueur de rugby à XV international anglais ;
 John Wright (1929-2001), boxeur britannique.